Distrito de San Cristóbal puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

Paraguay

 El distrito de San Cristóbal, en el departamento de Alto Paraná (Paraguay).

Perú

 El distrito de San Cristóbal, en la provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho (Perú).
 El distrito de San Cristóbal, en la provincia de Luya, en el departamento de Amazonas (Perú).
 El distrito de San Cristóbal, en la provincia de Mariscal Nieto, en el departamento de Moquegua (Perú).
 El distrito de San Cristóbal, en la provincia de Picota, en el departamento de San Martín (Perú).
 El distrito de San Cristóbal de Raján, en la provincia de Ocros, en el departamento de Áncash (Perú).